Boudangou peut faire référence à :

Toponymes 
 Boudangou, une commune rurale du département Fada N'Gourma, dans la province du Gourma et la région de l'Centre-Est au Burkina Faso.
 Boudangou, une commune rurale du département de Manni, dans la province du Gnagna et la région de l'Est au Burkina Faso.
 Boudangou, une commune rurale du département de Soudougui, dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est au Burkina Faso.